PAdES - tipo di firma digitale (PDF Advanced Electronic Signature)
Padeș - comune della Romania